Баснин — русская фамилия.

 Баснины — купеческий род.
 Баснин, Василий Николаевич (1799—1876) — русский купец, меценат и коллекционер.
 Баснин, Дмитрий Иванович (26.10.1853 – 20.10.1916, Одесса) — генерал-майор, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и Первой мировой войны.
 Баснин, Николай Васильевич (1843—1918) — русский адвокат, коллекционер, специалист по гравюроведению.
 Баснин, Павел Петрович (†1867) — сибирский купец-золотопромышленник, член-соревнователь Русского Географического общества.
 

 Баснина, Илария (в замужестве Нечаева; ум. 1837) — игуменья Знаменского монастыря Иркутской митрополии РПЦ.

Примечания